

Річка:
 Хмелівка — Сумська область, права притока Сули

Села:
 Хмелівка — Волинська область, Володимирський район
 Хмелівка — Житомирська область, Коростенський район
 Хмелівка — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Хмелівка — Київська область, Тетіївський район
 Хмелівка — Рівненська область, Рівненський район
 Хмелівка — Сумська область, Краснопільський район
 Хмелівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Хмелівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Хмелівка — Хмельницька область, Шепетівський район

Див. також 
 Хмелювка
 Хмелевка